Кямран Инан (; 18 февраля 1929, Хизан, Битлис — 23 ноября 2015) — турецкий политик и дипломат, постоянный представитель Турции при ООН в Женеве в 1979—1983 годах.

Биография 
Родился в курдской семье. Получил среднее образование в школе для мальчиков в Стамбуле.

Учился на юридическом факультете Анкарского университета, впоследствии закончил докторантуру Женевского университета, получив степень доктора политологии.

Вернувшись на родину, стал работать в Министерстве иностранных дел. В 1973—1979 годах (до преобразования парламента Турции из двухпалатного в однопалатный) был депутатом Сената Республики и председателем комиссии Сената по международным отношениям. В течение полугода с лета 1977 исполнял обязанности министра энергетики и природных ресурсов.

В 1979—1983 годах был направлен в Женеву в качестве Постоянного представителя Турции при ООН в Женеве.

Был депутатом Меджлиса Турции XVII—XXI созывов, представляя в 1983—1999 родной ил Битлис, в 1999—2002 годах — соседний ил Ван.

В 1987—1991 годах исполнял обязанности государственного министра («министра без портфеля») при офисе премьер-министра.

Был кандидатом на пост президента Турции на , однако проиграл их Сулейману Демирелю, заняв второе место с 22,8 % голосов.

Кавалер турецких и международных наград, включая золотую медаль Европарламента и серебряную медали партнёрства Турции-ЕЭС. Был в числе прочего награждён медалью ордена Почётного легиона, однако в 2006 году отослал её президенту Франции Франсуа Миттерану в знак протеста против принятия французским парламентом законопроекта о преследовании отрицания геноцида армян.

Опубликовал ряд книг по турецкой политике и истории.

Умер 23 ноября 2015 года, был похоронен на следующий день в Битлисе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дипломаты Турции
Выпускники Женевского университета
Доктора наук
Члены Великого национального собрания Турции XVII созыва
Министры энергетики и природных ресурсов Турции
Выпускники Анкарского университета
Похороненные в Турции
Члены Сената республики (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XVIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции XIX созыва
Члены Великого национального собрания Турции XX созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXI созыва